Éric Benhamou peut désigner :
 Eric Benhamou (1955-), un entrepreneur franco-américain, PDG de 3Com (Palm) entre 1990 et 2000 ;
 Eric Benhamou (1955-), createur du Silat Defense, Conseiller Technique Fédéral Krav-maga à la FFKDA ;
 Eric Benhamou (1974-), polytechnicien, mathématicien, fondateur de Pricing Partners, start-up acquise par le groupe Thomson Reuters en .